Братья Фарре́лли () — Пи́тер Джон Фарре́лли (), известен как Пи́тер Фарре́лли и Ро́берт Ле́о Фарре́лли-мла́дший (), известен как Бо́бби Фарре́лли — американские кинорежиссёры и сценаристы, в этом качестве являющиеся авторами более 10 фильмов, в том числе: «Все без ума от Мэри», «Тупой и ещё тупее», «Я, снова я и Ирэн». Питер Фаррелли в 2019 году получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм» за картину «Зелёная книга».

Биография 
Братья Фаррелли из Камберленда, Род-Айленд, поэтому многие из их фильмов снимались именно там и некоторые — в Новой Англии. В своих фильмах они часто используют фарс и рок-музыку. Основатели продюсерской компании Conundrum Entertainment.

Фильмография 
 «The Virgin», Seinfeld episode (1992)
 Тупой и ещё тупее (1994)
 Заводила (1996)
 Все без ума от Мэри (1998)
 Первая любовь (1999, сценарий)
 Я, снова я и Ирэн (2000)
 Осмосис Джонс (2001)
 Любовь зла (2001)
 Застрял в тебе (2003)
 Бейсбольная лихорадка (2005)
 Симулянт (2005, продюсерство)
 Девушка моих кошмаров (2007)
 Убеждённый холостяк (2008, сериал)
 Безбрачная неделя (2011)
 Три балбеса (2012)
 Movie 43 (2013)
 Тупой и ещё тупее 2 (2014)

Интересные факты 
 В молодости соседом Питера по общежитию был тогда еще никому не известный Вуди Харрельсон. Питер относился к нему с жалостью, думая, что «этот парень никогда не добьётся успеха».

Примечания

Ссылки 

 
 

Кинорежиссёры США
Братья
Дуэты сценаристов
Дуэты продюсеров